Hieronder vindt men de statistieken, de wedstrijden en de transfers van SV Zulte Waregem in het seizoen 2014/2015.

Spelerskern

Internationals

Technische staf

Transfers

Zomer

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Winter

Ingaand

Geleend

Uitgaand

Uitgeleend

Individuele prijzen
 Gouden Schoen
6. Thorgan Hazard24. Sammy Bossut32. Davy De fauw32. Sven Kums39. Ibrahima Conté

 Keeper van het Jaar
10. Sammy Bossut

Wedstrijden

Competitie

Overzicht reguliere competitie

Klassement reguliere competitie

Statistieken

Beker van België

Statistieken

Europees

Statistieken

Vriendschappelijk

SV Zulte Waregem naar seizoen
Belgische voetbalclub 2014/15